Флаг муниципального образования «Карды́мовский райо́н» Смоленской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 23 июня 2011 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 7134.

Описание 
«Прямоугольное белое полотнище с соотношением сторон 2:3, повторяет композицию герба МО „Кардымовский район“ выполненный красной и голубой красками».

Геральдическое описание герба гласит: «В серебряном поле два червлёных меча рукоятками вверх в столб; поверх всего волнистый лазоревый пояс».

Символика 
В основу флага взято серьёзное историческое событие, повторенное в двух отечественных войнах 1812 и 1941—45 годов — о выходе через Соловьёву переправу двух армий: русской и советской (два червлёных русских меча изображены остриями вниз, лазоревый пояс показывает реку Днепр).

Примечания 

Флаги с изображением меча